Пониква може да се отнася за:

 курорт Пониква в Северна Македония;
 село Пониква - съществувало до XVI век в областта Чеч;
 другото име на Барутинската река.